Зейл — фамилия. Известные носители:

 Зейл, Ирветт ван (род. 1987) — южноафриканская легкоатлетка, специализирующаяся на беге на длинные дистанции.
 Зейл, Луи Якоб ван (род. 1985) — южноафриканский легкоатлет, специализирующийся на барьерном беге. Рекордсмен ЮАР на дистанции 400 метров.

См. также